El Poblat ibèric del Mas Castellar, al municipi alt-empordanès de Pontós, es troba al cantó de Mas Castellar, i és un dels quatre assentaments del jaciment arqueològic que l'aplega. Ha estat objecte de diverses intervencions arqueològiques.

El jaciment està ubicat sobre un replà poc elevat, en un territori interfluvial i en la distància més curta de les dues conques d’aigua que circulen més a prop, i equidistant d'Emporion i de Rhode, els dos enclavaments colonials grecs establerts dins la primera meitat del  el primer i mitjans del  el segon. Consta de quatre assentaments superposats: el poblat ibèric, dos establiments agraris, i unes estructures més antigues.

El 2020 s'hi va descobrir un nou assentament urbà, el quart, corresponent al període ibèric antic. També s'hi ha trobat una nova entrada a l'oest, relacionada amb el poblat fortificat. A part del poblat fortificat i dels dos establiments agraris, hi ha un edifici anterior senyorial d'influència grega.

En un dels jaciments s'hi va trobar l'Ostrakon de Pontós, un ostrakon que du una inscripció en signari ibèric nord-oriental i en llengua ibèrica.

Referències 

Mas Castellar
Pontós